

Patronyme
 Famille Boissonnet, Boissonnet est le nom de famille de plusieurs généraux du .
 André Barthélémy Boissonnet, (1765-1839), fut un général et homme politique français du . 
 Alfred Boissonnet (1812-1904), fut un général et homme politique français du .
 Edmond Boissonnet (1906-1995), est un artiste plasticien français.
 Louis Boissonnet (1838-1864), est un ingénieur d'origine française né en Russie et établi en Suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme